Киевский кирасирский полк — наименование нескольких кавалерийских воинских частей Русской армии:

 Киевский кирасирский полк — наименование в 1756—1775 годах полка, сформированного в 1698 году как драгунский. Расформирован в 1775 году.
 Киевский кирасирский полк — наименование в 1796—1798 годах полка, сформированного в 1668 году как казачий; в 1775—1784 — легкоконный, в 1784—1796 — карабинерный, в 1796—1801 — кирасирский, в 1801—1826 и 1882—1907 — драгунский, в 1826—1882 и 1907—1918 — гусарский. Расформирован в 1918 году.